Hannes Finsen henviser til:

 Hannes Finsen (biskop) (1739–1796) – islandsk biskop
 Hannes Finsen (stiftamtmand) (1828–1892) – islandskfødt dansk amtmand og stiftamtmand